Ajde Jano () ist eines der bekanntesten serbischen Volkslieder.
Es zählt zu den alten Liedern städtischer Herkunft (starogradska). Der Rhythmus ist 7/8.

Von Ajde Jano existieren unzählige Versionen; zahlreiche Interpreten führen das Lied in ihrem Repertoire, oft in abenteuerlichen Variationen, Bearbeitungen, Covers – so zum Beispiel Nigel Kennedy oder Faith No More.

Deutsche Übersetzung 
Los, Jana, lass uns den Kolo tanzen,
los, meine Seele!

Lass uns das Pferd verkaufen,
lass es uns verkaufen, lass uns nur tanzen,
Jana, meine Seele!

Lass uns das Haus verkaufen,
lass uns nur tanzen,
Jana, meine Seele!

Quellen 

Musik (Serbien)
Volkslied
Wikipedia:Artikel mit Video